Монги:
 Монги (месторождение) — нефтегазоконденсатное месторождение на острове Сахалин, расположенное на побережье Ныйского залива Охотского моря
 Монги (народ) — один из коренных народов юга Калифорнийского полуострова
 Монги — город и муниципалитет в Колумбии